Innanen est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (1952-2019), caricaturiste et illustrateur finlandais
Kimmo Innanen (1937-2011), astrophysicien canadien

Voir aussi
(3497) Innanen, astéroïde de la ceinture principale

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois